Comité de Salut Public (Frankrijk), de feitelijke regering van Frankrijk tijdens de Terreur van de Franse Revolutie (1793-1794)
 Comité de Salut Public (Luxemburg), de voorlopige regering van Luxemburg in 1919